Луций Юлий Руф () — римский политический деятель и сенатор середины I века.

В 67 году Руф занимал должность ординарного консула вместе с Фонтеем Капитоном. Больше о нём не сохранилось никаких сведений.

Литература 
 Ingemar König. Der römische Staat II. Die Kaiserzeit. Stuttgart 1997. p. 469.